Frein  Les rollers en ligne de fitness sont le plus souvent dotés d'un tampon de frein en gomme situé à l'arrière d'un des patins ; en levant la pointe du roller le frein vient frotter sur le sol, ce qui a pour effet de ralentir le patineur.

Platine  La platine est le support en métal, matériau composite ou plastique, situé sous la chaussure, où viennent s'insérer les axes des roues.

Plot  Élément servant à bâtir un parcours de slalom ; il existe des plots en matière plastique spécialement conçus pour cet usage ; mais on emploie souvent de simples gobelets en guise de plots improvisés.

Rider (n.m.)  (anglicisme) Patineur, prononcé « railledeur ».

Roulement  Les roues de roller sont dotées de deux roulements à billes enchâssés de part et d'autre du moyeu ; ces roulements sont classés selon la précision de leur alésage, la classification officielle est l'ISO mais la plus courante est l'ABEC, graduée de 1 à 9.

Spot  (anglicisme) Lieu de pratique du roller. 

Tremplin  Module composé d'un plan incliné, employé pour la prise d'élan, en saut et en street.

Roller